Les épreuves de karaté des Jeux mondiaux de 2022 ont lieu les 8 et  au . Les deux disciplines sont retenues pour cette compétition sont le , qui oppose deux combattants, et le , qui met en valeur la technique individuelle.

Le karaté a fait une brève apparition comme sport additionnel aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Organisation 
Pour chaque épreuve, un pays ne peut envoyer qu'un seul athlète. Chaque catégorie oppose huit combattants.

Les qualifiés sont déterminés suivant les critères suivants :
 3 places par catégorie : les 3 médaillés des Championnats du monde seniors précédents (Dubaï 2021) avec le meilleur classement mondial au lendemain des Championnats du monde seniors ;
 3 places par catégorie : trois premières positions dans le Classement WKF au  2022, sauf si le pays a déjà un athlète qualifié, auquel cas l'athlète qualifié est la personne suivante selon le Classement mondial au  2022 ;
 1 place par catégorie : la personne du pays hôte avec le classement mondial le plus élevé au  2022.
 12 places restantes réparties par fédération continentale dans l'ordre suivant en fonction de leur classement mondial au  2022 :
 Choix 1 : OKF 2 athlètes 1 homme et 1 femme
 Choix 2 : UFAK 2 athlètes 1 homme et 1 femme
 Choix 3 : PKF 2 athlètes 1 homme et 1 femme
 Choix 4 : AKF 1 athlète 1 homme ou 1 femme
 Choix 5 : EKF 1 athlète 1 homme ou 1 femme
 Choix 6 : UFAK 2 athlètes 1 homme et 1 femme
 Choix 7 : PKF 2 athlètes 1 homme et 1 femme

La liste des combattants est publié le 4 juillet.

Compétition

Hommes

Kata

Kumite moins de

Kumite moins de

Kumite moins de

Kumite moins de

Kumite plus de

Femmes

Kata

Kumite moins de

Kumite moins de

Kumite moins de

Kumite moins de

Kumite plus de

Médaillés

Femmes

Hommes

Tableau des médailles

Références

Liens externes 
  Site officiel
 Livre des résultats (pages  à ) 
  Les jeux mondiaux  sur le site de la fédération sportive

Jeux mondiaux de 2022
Karaté aux Jeux mondiaux
Karaté en 2022
Karaté aux États-Unis